I'm with You (Red Hot Chili Peppers), een album van de Amerikaanse band Red Hot Chili Peppers uit 2011
I'm with You (Avril Lavigne), een nummer van de Canadese zangeres Avril Lavigne uit 2003